Daman Graham Devereux Hill – ex pilota automobilistico britannico
 Georges Devereux – antropologo e psicoanalista ungherese naturalizzato francese
 Penelope Devereux – nobildonna inglese
 Robert Devereux, II conte d'Essex – favorito della regina Elisabetta I d'Inghilterra
 Robert Devereux, III conte di Essex – militare, nobile e politico britannico
 Walter Devereux, I conte di Essex – nobile e generale inglese